Alejandro Pozuelo (Sevilla, 1991. szeptember 20. –) spanyol labdarúgó, posztját tekintve középpályás.

Pályafutása 
Pozuelo a spanyolországi Sevilla városában született. Az ifjúsági pályafutását a Real Betis akadémiájánál kezdte.

2010-ben mutatkozott be a Real Betis B, majd 2011-ben az első osztályban szereplő felnőtt keretében. 2013-ban az angol Swansea City szerződtette. 2014 júliusában visszatért Spanyolországba és a Rayo Vallecano csapatánál folytatta a labdarúgást. 2015-ben a belga a Genkhez, majd 2019-ben az észak-amerikai első osztályban érdekelt Torontohoz igazolt. 2022. július 7-én féléves szerződést kötött az Inter Miami együttesével. Először a 2022. július 17-ei, Charlotte ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen lépett pályára. Első góljait 2022. augusztus 14-én, a New York City ellen hazai pályán 3–2-es győzelemmel zárult találkozón szerezte meg.

Statisztikák 
2022. október 18. szerint

Sikerei, díjai 
Toronto
 Kanadai Bajnokság
 Győztes (1): 2020
 Döntős (2): 2019, 2021

Egyéni
 MLS All-Stars: 2019
 MLS – Év Játékosa: 2020

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1991-ben született személyek
Spanyol labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Real Betis labdarúgói
A Swansea City labdarúgói
A Rayo Vallecano labdarúgói
A KRC Genk labdarúgói
A Toronto FC labdarúgói
Az Inter Miami CF labdarúgói
A Segunda División B labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Az MLS labdarúgói
Élő személyek